Джордж Джон Бакли (;  — ) — британский крикетчик, чемпион летних Олимпийских игр 1900.

На Играх Бакли участвовал в единственном крикетном матче Великобритании против Франции, выиграв который, он получил золотую медаль. Всего он набрал 2 очка.

Ссылки 
 Джордж Бакли на sports-reference.com  

Чемпионы летних Олимпийских игр 1900 года
Крикетчики Великобритании
Крикетчики на летних Олимпийских играх 1900 года
Олимпийские чемпионы от Великобритании
Олимпийские чемпионы по крикету